

Lokalizacje

Niemcy 
 Blankenfelde – dzielnica Berlina
 Blankenfelde-Mahlow – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Teltow-Fläming

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Brwice
 Klukowo
 Kłosowice

Osoby 
 Johann Blankenfelde – biskup

Inne 
 Blankenfelde – ród